Obsessed (filme)
Obsessed (canção)
The Obsessed - uma banda

Desambiguação